Tenafly peut faire référence à :
 Tenafly, une localité du comté de Bergen dans le New Jersey,
 Tenafly, une série télévisée des années 1970 réalisée par Jon Epstein,
 Tenafly est un téléfilm de Richard A. Colla diffusée en 1973.

en:Tenafly